Мелвин «Мел» Хатчинс (; 22 ноября 1928 года, Сакраменто, Калифорния — 19 декабря 2018 года, Энсинитас, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, брат победительницы конкурса Мисс Америка 1952, Коллин Кей Хатчинс, и дядя Кики Вандевеге, также игравшего в НБА.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Бригама Янга, в 1951 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Три-Ситис Блэкхокс», которая вскоре переехала в Милуоки и стала называться «Милуоки Хокс». Позже выступал за команды «Форт-Уэйн Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1953—1954, 1956—1957). В 1951 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 437 игр, в которых набрал 4851 очко (в среднем 11,1 за игру), сделал 4186 подборов и 1298 передач.

В 1952 году Хатчинс (вместе с Биллом Тошеффом) был признан новичком года НБА, но, так как в 1948—1952 годах новичок года выбирался авторами газетных публикаций, то лауреатов, избранных в это время, официально НБА не утвердила. В сезоне 1957/1958 годов Хатчинс получил тяжёлую травму колена (он провёл только 18 игр) и по окончании первенства объявил о завершении спортивной карьеры.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»